Вале́рий Я́ковлев:
 Яковлев, Валерий Андреевич (род. 1937) — советский и российский учёный-медик, терапевт, организатор здравоохранения и медицинской науки.
 Яковлев, Валерий Николаевич (род. 1939) — советский, российский и чувашский театральный актёр и режиссёр, народный артист СССР (1991).
 Яковлев, Валерий Сергеевич (род. 1955) — российский государственный деятель, генерал-лейтенант внутренней службы.